Thibault Jacquot-Paratte est un écrivain et musicien acadien, né à Kentville, en Nouvelle-Écosse, de parenté franco-suisse. Il écrit en français et en anglais.

Biographie 
Élevé dans la communauté francophone de la vallée d'Annapolis, en Nouvelle-Écosse, Thibault Jacquot-Paratte a commencé à interpréter des chansons et à lire en public lorsqu'il est adolescent. À cette époque, il est également actif au sein de différents organismes locaux, dont le Conseil jeunesse provincial qui, en 2010, l'invite comme poète officiel lors de l'assemblée générale annuelle de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse. Il a notamment organisé, avec le militant LGBTQ+ Charles MacDougall, des lectures bimensuelles de poésie en français, au Tan Café à Greenwood, durant les années 2010-2011, ainsi que des performances gratuites au Stronach Park, à Kingston, en Nouvelle-Écosse. En 2011, il a reçu le prix de la Grenouille au concours de musique Frogstock à Pomquet et a été choisi comme représentant de la communauté francophone lors de la Journée internationale pour l'élimination du racisme en 2011, diffusée en direct du Mi'Kmaw Native Friendship Center, à Halifax. Pendant ce temps, il a également joué avec différents groupes, et a fréquemment partagé la scène avec le compositeur Gavin Fraser et l'auteur-compositeur Jonah Richard Guimond.

Il effectue des études nordiques à la Sorbonne à la suite d'un stage à la Fondation  à Bonabéri au Cameroun. Il effectue des études connexes et des échanges à l'Université de Vaasa, à l'Université de l'Arctique à Tromsø, et à l'Askov Folkehøjskole, au Danemark, avant terminer son master à la Sorbonne en 2017.

.

Au printemps 2019, il est demi-finaliste au Gala de la chanson de Caraquet et finaliste au concours de chanson Scène Stella. À l'été 2019, il est sélectionné par la Société nationale de l'Acadie pour être poète en pavillon au Congrès Mondial Acadien 2019. Plus tard en 2019, il est engagé par le Théâtre DesAssimilés pour mettre en scène et traduire sa propre pièce, Les mangeurs d''' ail, dans une première bilingue (français avec surtitres anglais).

À l'automne 2020, son recueil de poésie Cries of somewhere's soil est publié et a ravivé le débat médiatique sur la littérature acadienne de langue anglaise. Ce recueil est suivi en 2022 par un miscellanée contenant poésie, nouvelles (prose courte), ainsi qu'une pièce en un acte, Souvenirs et Fragments. Son roman A dream is a notion of, qui aurait déjà été l'objet d'une distribution non-officielle par des distros anarchistes, a également été publié en 2022. La même année, il co-dirige Il y a des bombes qui tombent sur Kyiv, anthologie pour la paix avec la photographe Charlotte Lakits, une anthologie à buts caritatifs destinée à collecter des fonds pour l'Ukraine et les réfugiés ukrainiens, en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. Il contribue régulièrement aux articles du Courrier de la Nouvelle-Écosse.

 Œuvres 

 Livres 
 A Dream Is a Notion Of, Roman, Cyberwit, Allahabad, Inde, mai 2022
 Souvenirs et Fragments, Miscellanées, Éditions Édilivre, Paris, France, avril 2022
 Cries of somewhere's soil, Poésie, Cyberwit, Allahabad, Inde, septembre 2020
 Chlorophyllisme, Drame, Éditions Édilivre, Paris, France, janvier 2017.
 Les mangeurs d'ail, Drame, Éditions Édilivre, Paris, France, janvier 2017.
 La dérivée de pâques, Drame, Éditions Édilivre, Paris, France, décembre 2016.

 En anthologies 
 Poésie dans : Il ya des bombes qui tombent sur Kyiv, anthologie pour la paix, Éditions Lisvrai, Grafton N.-E., Canada, mai 2022
 Poésie dans : Behold, Polar Expressions Publishing, Maple Ridge, CB, Canada, décembre 2021
 Nouvelle : Sketches of a city in the sumertime Pt.1, dans: In the mist, Polar Expressions Publishing, Maple Ridge, CB, Canada, décembre 2021
 Nouvelle : Le smog, dans : Des plumes à l'action : justice climatique, anthologie publiée par Oxfam-Ul, Montréal, QC, Canada, novembre 2021
 Poésie dans: Galaxy, anthology of sontemporary poetry, Edizioni Universum, Trento, Italie, août 2021
 Nouvelle : On s'est croisés dans la rue, dans : Textes noirs, supplément à l'anthologie Poulpe Noir, Association Campus Miskatonic, Verdun, France, juillet 2021
 Nouvelle : L'Odalme, dans : Solstice d'été : nouvelles fantastiques, Éditions inusitées, Lévi, Qc., Canada, mai 2021
 Poésie dans : Dialoguer en poésie : recueil 2021, Association Dialoguer en poésie / Le 122, Lectoure, France, mai 2021
 Trois nouvelles dans : Résonances/3, éditions Jacques Flament, collection Carré noir, La-Neuville-aux-joûtes, France, avril 2021
 Poèmes dans: Open Heart Forgery  anniversary anthology, Open Heart Forgery, Halifax, N.-É., Canada, mars 2020
 Nouvelle : We smoked salvia, dans : Moose House Stories Vol. 1, Moose House Press, Annapolis Royal, Ns., décembre 2019
 Trois nouvelles dans : BREF!, Éditions du Blé, Winnipeg, Manitoba, Canada, automne 2017
 Poèmes dans: Cities of gold, young canadian poets anthology, Polar expressions publishing, Maple Ridge, C.-B., Canada, printemps 2011

 En revues 
 Instant, dans : Pro/p(r)ose, Metz, France, juin 2022
 Extraits de Poèmes de faim de vie, dans : Le Pan Poétique des Muses | Revue féministe, internationale & multilingue de poésie entre théories & pratiques : « L'éphémère au féminin, masculin & autre », Recueil collectif des périodiques féministes de l'association SIÉFÉGP, avril 2022
 Poème : Ma fille va dominer le monde, dans : Le Pan poétique des muses|Revue féministe, internationale & multilingue de poésie entre théories & pratiques : Évènement poéféministe|« Un Pan de Poèmes pour Toutes à l'École & La Journée Internationale des Droits des Filles 2021 » , Automne 2021
 Poème: Thrown out of Peace and Friendship, The Nova Scotia Advocate, Halifax, Ns., 18 septembre 2021
 Poésie : Extraits de Poèmes de faim de vie et de Douze chants hérétiques, dans : Le Pan poétique des muses | Revue féministe, internationale & multilingue de poésie entre théories & pratiques : Lettre , août 2021
 Poème : Jeté hors de peace and friendship, Le Courrier de la Nouvelle-Écosse, Pointe-de-l'Église, N.-É., Canada, 27 août 2021
 Poèmes dans : Pro/p(r)ose numéro thémathique Je(ux), Pro/p(r)ose magazine, Metz, France, juillet 2021
 Poème : À la lueur des flambeaux, Le Pan poétique des muses|Revue féministe, internationale & multilingue de poésie entre théories & pratiques : Événement poétique|Le Printemps des Poètes « Les femmes et le désir en poésie »
 Nouvelle : Lucien, publié par : Associazione Culturale Matera : Energheia, Italie, décembre 2019
 Nouvelle : Tatouages temporaires, dans : Revue Ancrage, No.19, hiver 2019, Moncton, NB, Canada
 Poème dans: Open Heart Forgery, avril 2017, Halifax, N.-É., Canada
 Nouvelle : Le car touristique, dans : Revue Ancrage No.13, été 2017, Moncton, NB, Canada
 Poème dans : Échos, Revue Ancrage, avril 2017, Moncton, NB, Canada
 Poème dans : Une ville un livre, partie 2, Revue Ancrage, août 2016, Moncton, NB, Canada
 Poèmes dans : Artichaut magazine no. 6 Hybrides, Montréal, mai 2016
 Poèmes dans : Open Heart Forgery, mars 2016, Halifax, N.-É., Canada
 Poèmes engagés, dans : Le Pan poétique des muses|Revue internationale de poésie entre théories & pratiques : « Le printemps féminin de la poésie », Hors-Série , mai 2013
 Poèmes dans : Estuairy 13.2, printemps 2012, Wolfville, N.-É., Canada

 Textes académiques/critiques 
 Critique littéraire : Trésors retrouvés de notre littérature : La dernière ligne droite de Vittorio Frigerio, Revue Astheure, novembre 2021
 Critique littéraire : Trésors retrouvés de notre littérature : La poétrie de l'écrivante de Julie Aubé, Revue Astheure, octobre 2021
 Critique littéraire : Trésors retrouvés de notre littérature : Mon théâtre de Jules Boudreau, Revue Astheure, octobre 2021
 Critique littéraire : Memoriam, quelques notes sur les débuts littéraires de Michel Picard, club de lecture d'un océan à l'autre, Regroupement des éditeurs Franco-Canadiens, mai 2021
 Regards critiques : observations brèves sur la relève littéraire en Acadie, dans : Cahier colloque, Les médias francophones sous toutes leurs coutures, un an après, Université Sainte-Anne/Le Courrier de la Nouvelle-Écosse, octobre 2020
 Gabija Enciūtė : poète et activiste lituanienne : Le Pan poétique des muses|Revue féministe, internationale & multilingue de poésie entre théories & pratiques : Mégalésie 2020, juillet 2020
 Mémoire de deuxième année de maîtrise (masters) : Mouvements pour et contre la légalisation du cannabis en Norvège entre 2000 et 2016, et leurs implications dans le nord de la Norvège, présenté à l'Université Paris IV Paris-Sorbonne, juin 2017
 Mémoire de première année de maîtrise : Le folklore et les jeunes Norvégiens, présenté à l'Université Paris IV Paris-Sorbonne, juin 2016
 Participation à : Visions d'avenir : manifeste du volet politique du grand rassemblement jeunesse 2014, dépliant collectif, publié par la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick, septembre 2014.
 Critique de théâtre : La barque le soir (Théâtre de l'Odéon, mise en scène Claude Régis), Service Culturel Paris-Sorbonne, octobre 2012
 Interactions canadiennes durant la guerre de Crimée, 1853 - 1856'', dans : Cahiers du Canada, revue de la faculté d'études canadiennes, Université de Volgograd, Volgograd, Russie, printemps 2010

Enregistrements 
 Album photo (2018)
 More acoustic demos (2018)
 « Tallinn hvor smuk du er » Bande originale (2017)
 Musique originale du film « La culbute de Sainte Agathe » (2015)
 Cheaply recorded acoustic demos (2014)
 Good times with David and Thibs (avec David Litalien - 2013)
 Progressions autrement (2012)
 De fuck que c'est sa? (2012)

Références 

Homme féministe
Critique littéraire français
Critique littéraire canadien
Étudiant de l'université de Paris
Poète acadien
Poète français du XXIe siècle
Poète libertaire
Poète néo-écossais
Romancier français du XXIe siècle
Romancier canadien du XXIe siècle
Écrivain néo-écossais
Dramaturge néo-écossais
Écrivain libertaire
Chanteur acadien
Dramaturge acadien
Musicien d'avant-garde
Journaliste acadien
Écrivain acadien
Naissance en octobre 1993